Ростовский канал (Ростовский распределительный канал) — канал в России, протекает в Ставропольском крае, Ростовской области, Калмыкия. Устье реки находится в 123 км по левому берегу реки Маныч, отделяется от Правоегорлыкского канала. Длина реки — 50 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Донскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Егорлык от Новотроицкого гидроузла и до устья, речной подбассейн реки — бассейн притоков Дона ниже впадения Северского Донца. Речной бассейн реки — Дон (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 05010500522307000016782.

Примечания 

Каналы Ставропольского края
Каналы Ростовской области
Каналы Калмыкии